Объединённое — название населённых пунктов на Украине:

 Объединённое — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Объединённое — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.